Шелыгин — фамилия; имеет женскую форму Шелыгина.
 Шелыгин, Алексей Анатольевич (род. 1960) — российский пианист, концертмейстер и композитор, член Союза театральных деятелей Российской Федерации.
 Шелыгин, Юрий Анатольевич (род. 1951) — российский врач-колопроктолог, изобретатель, профессор.
 См. также 
 Шелыгино